Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Boston 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Dianne Fromholtz che ha battuto in finale Sue Barker 6–2, 7–6.

Teste di serie 

 Chris Evert (quarti di finale)
 Dianne Fromholtz (campionessa)
 Greer Stevens (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)

 Virginia Wade (semifinali)
 Kerry Reid (quarti di finale)
 Ann Kiyomura (primo turno)
 Marise Kruger (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Boston 1979